Mattias Norlinder (né le  à Kramfors en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie

En club 
Formé au Kramfors-Alliansen, Norlinder intègre le système de formation junior du MODO Hockey en 2016-2017. Avec ce club, il remporte le championnat Allsvenskan des moins 18 ans en 2016-2017 et est sacré vice-champion du même championnat l'année suivante. Il remporte en 2018-2019 le championnat SuperElit U20 tout en étant désigné  des séries éliminatoires et il est sacré meilleur joueur junior (soit moins de 20 ans) du championnat Allsvenskan en 2019-2020.

En prévision du repêchage de 2019, la centrale de recrutement de la LNH le classe au vingt-cinquième rang des espoirs internationaux chez les patineurs. Le soir du repêchage, il est choisi au  rang par les Canadiens de Montréal.

En 2020, il s'engage avec le Frölunda HC et dispute le championnat majeur de la Suède, la SHL.

La saison suivante, en 2021-2022, il franchit l'Atlantique et tente sa chance en Amérique du Nord avec les Canadiens de Montréal en LNH et leur club école, le Rocket de Laval en LAH.

Au niveau international 
Eklund représente la Suède au niveau international junior. Il remporte la médaille de bronze lors du championnat du monde moins de 20 ans de hockey sur glace en 2020.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Kramfors-Alliansen U18 || J18 Elit || 8 || 1 || 1 || 20 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2015-2016 || Kramfors-Alliansen U18 || J18 Div1 || 16 || 9 || 20 || 29 || 4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Kramfors-Alliansen || Hockeytvåan || 4 || 3 || 4 || 7 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2015-2016 || AIK Härnösand U18 || J18 Elit || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || MODO Hockey U18 || J18 Elit || 16 || 4 || 6 || 10 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || MODO Hockey U18 || J18 Allsvenskan || 17 || 2 || 4 || 6 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || MODO Hockey U20 || J20 SuperElit || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Kramfors-Alliansen U18 || J18 Elit ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 4 || 0 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || MODO Hockey U18 || J18 Elit || 16 || 2 || 3 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2017-2018 || MODO Hockey U18 || J18 Allsvenskan || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || MODO Hockey U20 || J20 SuperElit || 36 || 8 || 5 || 13 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || MODO Hockey U20 || J20 SuperElit || 30 || 5 || 16 || 21 || 43 || 5 || 2 || 4 || 6 || 6
|-						
| 2018-2019 || MODO Hockey || Allsvenskan || 14 || 2 || 4 || 6 || 4 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2019-2020 || MODO Hockey U20 || J20 SuperElit || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-	
| 2019-2020 || MODO Hockey || Allsvenskan || 34 || 7 || 11 || 18 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Frölunda HC || SHL || 37 || 5 || 5 || 10 || 12 || 7 || 3 || 2 || 5 || 6
|-	
| 2021-2022 || Frölunda HC || SHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-	
| 2021-2022 || Frölunda HC || Ligue des champions || 4 || 2 || 2 || 4 || 2 || || || || ||
|-	
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-	
| 2021-2022 || Rocket de Laval || LAH || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-

Au niveau international 

| align=left| 2019-2020 || align=left| - 20 ans  || align="left"|International U20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|-
| align=left| 2020 || align=left| - 20 ans || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| align=left| 2020-2021 || align=left|  || align="left"|International || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| align=left| 2020-2021 || align=left|  || align="left"|Euro Hockey Tour || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || Troisième
|-

Transactions 
 Le , il signe une prolongation d'un an avec le MODO Hockey.
 Le , il s'engage avec le Frölunda HC pour une durée de deux ans.
 Le , il signe son contrat d'entrée d'une durée de trois ans avec les Canadiens de Montréal.

Références 

Naissance en avril 2000
Naissance dans le comté de Västernorrland
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval